Символическая сборная Южной Америки по футболу () ежегодно, с 1986 года, определяется уругвайской газетой «El País», которая также определяет «Короля футбола Америки» (Rey del Fútbol de América), то есть футболиста года на континенте. Учитываются выступления футболистов, представляющих страны КОНМЕБОЛ, за свои клубы и сборные. В символическую сборную могут также попасть футболисты из других стран, но выступающие в южноамериканских клубных соревнованиях (в основном это относится к Мексике, чьи клубы регулярно участвовали в Кубке Либертадорес). Так, в число лучших футболистов Южной Америки попадали панамец Хулио Дели Вальдес, выступавший в 1991 году за уругвайский «Насьональ», мексиканцы Луис Эрнандес и Гильермо Очоа.

Чаще всего в символическую сборную Южной Америки попадали выдающиеся парагвайские футболисты — Франсиско Арсе (семь попаданий), Хосе Луис Чилаверт и аргентинец Хуан Роман Рикельме (по шесть попаданий).

Среди клубов, чаще всего делегировавших своих игроков в «идеальную команду Америки» (как дословно переводится премия «El País»), значительно выделяются два аргентинских гранда — «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» — 70 и 54 раза из этих клубов футболисты попадали в символическую сборную. Третье место делят две бразильские команды — «Сан-Паулу» и «Палмейрас», — от них в символическую сборную попадали по 16 игроков.

В 169 случаях в символическую сборную попадали аргентинцы, на втором месте идут бразильцы (93), затем уругвайцы (43) и колумбийцы (41). Пятёрку замыкают парагвайские футболисты, входившие в «идеальную команду» 37 раз.

Результаты по годам

Статистика

Игроки с наибольшим количеством номинаций

Команды с наибольшим числом номинантов

См. также 
 Футболист года в Южной Америке
 Футбольный тренер года в Южной Америке

Примечания

Ссылки 
 Символические сборные Южной Америки (1986—2008) на RSSSF

Футбольные награды